Mount Arrowsmith ist der Name folgender Berge:

 Mount Arrowsmith (Antarktika) im Viktorialand, Antarktika
 Mount Arrowsmith (Vancouver Island Ranges) auf Vancouver Island, British Columbia
 Mount Arrowsmith (Neuseeland) in der Region Canterbury